Psi, nome da letra Ψ é a vigésima teceira, ou penúltima letra, do alfabeto grego, vindo antes da letra Ômega
Psi, nome da letra Ѱ do antigo alfabeto cirílico
Psi, a letra Ψ do alfabeto grego é o símbolo da Psicologia
Psi (mensageiro instantâneo), um mensageiro instantâneo.
Psi (parapsicologia), fenômeno parapsicológico.
Psi (telessérie), série de televisão brasileira de 2014
PSI-20, o mais importante índice da Euronext Lisboa.
PSI (unidade), ou libra por polegada quadrada, é a unidade de pressão no sistema inglês/americano: Bar x 0.07 = Psi; Psi x 14.5 = Bar
Psi (Física), letra associada à função de onda na mecânica quântica.

Ver também 
 Psy

Desambiguação